Saluces, quelquefois Salusses, francisation de l'italien Saluzzo, peut se référer à :

Toponyme
Saluces, une commune italienne du Piémont.
Marquisat de Saluces
Arrondissement de Saluces 
Costigliole Saluzzo, une commune italienne du Piémont. 
Le Palazzo Saluzzo, un édifice historique de Gênes.

Patronyme
Pierre de Saluces (mort en 1412), évêque français
Manfred de Saluces (1380-1436), maréchal de Savoie
Ludovic II de Saluces (1438-1504), adversaire déterminé du comte Charles  de Savoie.
Eugène de Lur-Saluces (1852-1922), avocat, militant monarchiste et journaliste français.
Giuseppe Angelo Saluzzo di Menusiglio (1734-1810), savant piémontais.
Ferdinando Maria Saluzzo (1744-1816), cardinal italien.

Autre
La Marquise de Saluces, une nouvelle en vers de Charles Perrault parue en 1691.